L'édition 2017 du tournoi de tennis de Antalya se déroule du  au  juillet sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Yuichi Sugita remporte l'épreuve en simple, Robert Lindstedt et Aisam-Ul-Haq Qureshi celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Russe Karen Khachanov, du Sud-Coréen Chung Hyeon et du Taïwanais Lu Yen-hsun. Ils sont respectivement remplacés par Lloyd Harris, Daniel Altmaier et Víctor Estrella Burgos.

Pendant le tournoi 
Dominic Thiem, tête de série 1 et  mondial, récent demi-finaliste à Roland Garros, est sèchement battu lors de son entrée en lice par Ramkumar Ramanathan, .

L'Égyptien Mohamed Safwat, sorti des qualifications, se qualifie pour les huitièmes de finale en battant l'invité local Cem İlkel en sauvant 5 balles de match dans le tie-break du  set, dont 4 d'affilée (mené 2-6 puis 6-7 avant de s'imposer 9-7). Il affronte ensuite Adrian Mannarino et s'incline après un beau combat (4-6, 4-6).

Aucune des 8 têtes de série ne sont présentes dans le dernier carré de la compétition. Sept d'entre elles ont été éliminées lors des  et  tours.

Lauréats 
Le Japonais Yuichi Sugita remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Adrian Mannarino.

En double, Robert Lindstedt et Aisam-Ul-Haq Qureshi décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Antalya
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2017
Antalya
Sport en Turquie en 2017
Tennis en juin 2017
Tennis en juillet 2017